Amerikai Egyesült Államok
Rialto, település Kalifornia államban

 Olaszország
Rialto, település Olaszországban, Savona megyében
Rialto, a sziget neve, ahol Velence városmagja kialakult